Swynford steht für:

 Catherine Swynford (um 1350–1403) Frau von John of Gaunt.
 Swynford (Pferd) (1907–1928), englisches Rennpferd, Sieger des St. Leger Stakes (1910), Champion der Vaterpferde in England und Irland von 1923 sowie Stempelhengst der modernen Vollblutzucht